Говдя — українське прізвище. Відомі носії:
 Говдя Петро Іванович — мистецтвознавець, Заслужений діяч мистецтв України
 Говдя Ольга Петрівна — мистецтвознавець, Заслужений працівник культури України

Українські прізвища